Херманус (Херман) Брод (, 5 ноября 1946 — 11 июля 2001) — нидерландский певец, художник, пианист, актёр и поэт. Брод был нидерландским воплощением гедонистической формулы «секс, наркотики, рок-н-ролл».

Биография 

Херман Брод основал свою первую группу The Moans в 1964 году, во время учёбы в Академии Искусств Арнема. Группа часто выступала перед американскими военнослужащими в соседней ФРГ. В это же время Брод начинает употреблять амфетамины.

В 1967 году Брод начинает играть в блюз-группе Cuby + Blizzards, однако в скором времени он вынужден покинуть группу после того, как лейбл узнаёт о его пристрастии к наркотикам.

В 1974 году Брод снова присоединяется к Cuby + Blizzards и решает возобновить свою музыкальную карьеру. В это время он играет с группой Stud и записывает альбом с Яном Аккерманом. В 1976 после выступления с Cuby + Blizzards в кафе в Винсхотене Брод знакомится с владельцем кафе Косом ван Дейком, который с того момента до самой смерти музыканта в 2001 году становится его другом и менеджером.

Покинув Cuby + Blizzards Брод организует собственную группу Herman Brood & His Wild Romance. Первый альбом группы — Street выходит в 1977 году. Большим хитом с альбома становится сингл Saturday Night.

Дискография 
 Showbiz Blues (1975)
 Vitesse (1976)
 Street (1977)
 Shpritsz (1978)
 Cha Cha (1978)
 Go Nutz (1980)
 Wait a Minute… (1980)
 Modern Times Revive (1981)
 Frisz & Sympatisz (1982)
 The Brood (1984)
 Bühnensucht/Live (1985)
 Yada Yada (1988)
 Hooks (1989)
 Freeze (1990)
 Saturday Night Live! (1992)
 Fresh Poison (1994)
 50 The Soundtrack (1996)
 Herman Brood 1977—1997 20 Years of Rock & Roll
 Back On The Corner (1999)
 Ciao Monkey (2000)
 My Way (2001)
 Final (2006)
 Brood Box, including Kidstuff (2006)

Певцы и певицы Нидерландов